Жайсан — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Жайсан — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Жайсан — село в Шуском районе Жамбылской области.
 Жайсан — село в Шардаринском районе Туркестанской области.
 Жайсан — село в Актюбинской области.

См. также 
 Зайсан